Mika Packalén, född 12 augusti 1971, är en svensk tidigare innebandyspelare och innebandytränare som numera är expert i SportExpressen.     

2004 blev Packalén svensk mästare med Balrog IK, men han har också tränat AIK, Visby IBK, IBF Falun, Endre IF, Tyresö Trollbäcken IBK samt Järfälla IBK. Mika Packalén har vid två tillfällen korats till Årets Tränare (2002 och 2004) inom svensk innebandy. Packalén var under VM 2009 scout åt det svenska damlandslaget som sedermera blev världsmästare. Därutöver verkade han som Team Manager för det svenska herrlandslaget i innebandy under åren 2021-2022.  

Mika har också arbetat som mångårig expert för Svenska Spel, Sveriges Radio och TV4. Sedan 2020 medverkar han som expert för SportExpressens innebandysändningar från Svenska Superligan (SSL).  

Mika Packalén har även ett förflutet som innebandyspelare i klubbar som Tyresö IBK, Hagsätra IBK och Kista/Järfälla IBK.

Meriter:
 VM-guld 2022 i Winterthur/Zürich (Sverige)
 World Games-guld 2022 i Birmingham, Alabama (Sverige)
 VM-guld 2020 i Helsingfors (Sverige)
 SM-guld 2004 (Balrog IK)
 SM-silver 2002 (Balrog IK)
 SM-brons 2001 och 2010 (Balrog IK respektive Endre IF)
 Årets Tränare 2002 och 2004 (Balrog IK)

Svenska innebandytränare
Män
Levande personer
Innebandy
Födda 1971
Svenska innebandyspelare